Стандардни кинески може се односити на следеће: 
 Говорни кинески стандард: стандардни мандарински језик
 Може се односити и на стандардни кантонски језик у Гуангџоу, Хонг Конгу и Макау.
 Писани кинески стандард: домаћи кинески језик

Кинески језик